Der Davis Cup 1981 war die 70. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Erstmals wurde in diesem Jahr im Davis Cup ein abgestuftes System angewandt, in dem man eine Weltgruppe mit 16 Mannschaften kreierte. Diese setzte sich aus den Mannschaften zusammen, die im Vorjahr das Halbfinale ihrer jeweiligen Kontinentalzone erreicht hatten. Die acht Mannschaften, die in der ersten Runde der Weltgruppe verloren, spielten fortan eine Relegation um den Abstieg aus der Weltgruppe. Die vier Verlierer stiegen in die Kontinentalzonen ab, die Sieger der jeweiligen Zonen nahmen im Folgejahr ihre Positionen ein.

Das zwischen dem 11. bis 13. Dezember ausgetragene Finale in Cincinnati gewann das US-amerikanische Team gegen Argentinien mit 3:1. Die USA verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr. Für Argentinien war es das erste Davis-Cup-Finale.

Teilnehmer

Weltgruppe

Das Turnier

Weltgruppe

Finale

Relegation 
Die Relegationsspiele zur Weltgruppe wurden vom 2. bis 4. Oktober ausgetragen. Die Sieger spielten in der Saison 1982 wieder in der Weltgruppe, die Verlierer stiegen in die Kontinentalzonen ab.

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1981
Tennisturnier 1981